Sunnanäng kan syfta på

 Sunnanäng (by) – en by i Dalarna
 Sunnanäng (bok) – en sagosamling av Astrid Lindgren